August Lass oder August Laß ist der Name folgender Personen:

* August Lass (Fußballspieler) (1903–1962), estnischer Fußballtorhüter
 August Laß (Parteifunktionär) (Helmuth Lass; 1903–2001), deutscher Parteifunktionär (KPD)